Матильда (Мод) де Холланд (; примерно 1356 — 7 мая 1423) — английская аристократка, 3-я баронесса Холланд в своём праве с 1373 года. Была единственным ребёнком рано умершего Роберта де Холланда, старшего сына 2-го барона Холланда, и Элис де Лайл. После смерти деда унаследовала семейные владения и права на баронский титул. Примерно в 1372 году стала женой Джона Ловела, 5-го барона Ловела, в этом браке родились сыновья Джон, 6-й барон Ловел, и Роберт. Матильда пережила старшего сына, так что её наследником в качестве барона Холланда стал внук, Уильям Ловел.

Примечания

Литература 
 

Бароны Холланд
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Баронессы Англии в своём праве
Холланды
Ловелы